Kasapoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Fleischers“ (türk. kasap).

Namensträger 
 Erdi Kasapoğlu (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Koço Kasapoğlu (1935–2016), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Kasapoğlu (* 1976), türkischer Politiker

Familienname
Türkischer Personenname
Patronym